

Wydarzenia 

 Zamach stanu w Egipcie, na skutek którego Apries został obalony przez Amazisa.

Urodzili się 
 Klejstenes, grecki polityk
 Ksenofanes, grecki filozof

Zmarli 
 Ezechiel, prorok